Crémière peut faire référence à :
 la crémière, personne qui vit du commerce des produits laitiers ;
 Léon Crémière (1831-1913), photographe français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français